De Puydt est un patronyme porté par plusieurs personnes en Belgique:

 Ambroise De Puydt (1758 - 1836) est le gouverneur de la Province de Hainaut en Belgique de 1830 à 1834, c'est aussi le père des deux suivants ;
 Remi De Puydt (1789 - 1844) est un ingénieur, constructeur de canaux, homme politique (député) et militaire (colonel) belge ;
 Paul-Émile De Puydt (1810 - 1888 ou 1891) est un botaniste, économiste et écrivain belge ;
 Benoît De Puydt est un riche collectionneur qui légua un musée à Bailleul dans le Nord-Pas-de-Calais : le Musée Benoît-De-Puydt de Bailleul ;
 Marcel De Puydt est un archéologue belge qui fouilla la grotte de Spy en Belgique en 1886 ;
 Lucien De Puydt est un homme d'affaires belge qui fonda Barco en 1934.

Homonymie de patronyme